El municipio de Crystal (en inglés: Crystal Township) es un municipio ubicado en el condado de Montcalm en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 2689 habitantes y una densidad poblacional de 28,99 personas por km².

Geografía 
El municipio de Crystal se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.75 km², de la cual 88,07 km² corresponden a tierra firme y (5,04 %) 4,68 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 2689 personas residiendo en el municipio de Crystal. La densidad de población era de 28,99 hab./km². De los 2689 habitantes, el municipio de Crystal estaba compuesto por el 97,21 % blancos, el 0,33 % eran afroamericanos, el 0,3 % eran amerindios, el 0,26 % eran asiáticos, el 0,48 % eran de otras razas y el 1,41 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,31 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Montcalm